Bolulla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bolulla (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Bolulla (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar